Ешлі Барті і Кейсі Деллаква були чинними чемпіонками, але в лютому 2018 року Деллаква завершила професійну кар'єру. Барті грала в парі з Коко Вандевей, але не змогла захистити свій титул, оскільки в першому колі їх перемогли Тімеа Бабош і Крістіна Младенович.

Бабош і Младенович потім вибороли титул, перемігши у фіналі Елісе Мертенс і Демі Схюрс з рахунком 4–6, 6–3, [10–8].

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main Draw 

Birmingham Classic, парний розряд
2018